San Facundo puede referirse a:

 San Facundo, santo católico.

Toponimia

 San Facundo, localidad del municipio de Torre del Bierzo, en la provincia de León.

 San Facundo de Ribas de Miño, parroquia del concello de Paradela, en la provincia de Lugo.

 San Facundo de la Pereira, parroquia del concello de Entrimo, en la provincia de Orense.

 San Facundo, parroquia del concello de San Cristovo de Cea, en la provincia de Orense.

 San Facundo, parroquia del concejo de Tineo, en Asturias.

 Bárzana de San Facundo, lugar de la parroquia de San Facundo, en el concejo de Tineo, en Asturias.

Otros 
 Iglesia de San Facundo y San Primitivo, .